Józef Henryk Szymański (1839–1885) – aktor
 Józef Szymański (1870–1941) – śpiewak operowy
 Józef Szymański (1899-1942) – działacz komunistyczny
 Józef Szymański (1931–2011) – historyk
 Józef Szymański (1926–2016) – sportowiec
Zobacz też:
 Krzysztof Józef Szymański